Чаман:

 Пажитник сенной — Пажитник сенной.
 Чаман — город в Пакистане.